Aceasta este lista celor 185 de comune din departamentul  Lozère, din Franța.

Lozère